Gombe − miasto w Angoli
 Gombe − miasto w Nigerii
 Gombe − stan w Nigerii
 Wojna szympansów Gombe − konflikt między dwoma stadami szympansów w Tanzanii